La Casa de Eustoquio Gómez es una edificación construida en 1928 por el general Pedro Lizárraga en la esquina de la carrera 17 con la calle 25, diagonal a la Plaza Bolívar de Barquisimeto, la cual es utilizada como residencia del gobernador. Fue sucedido brevemente en el cargo por el general Pedro María Cárdenas hasta que en abril de 1929 el dictador Juan Vicente Gómez designa Presidente del estado Lara a su primo hermano Eustoquio Gómez (1868-1935), quien habitó conjuntamente con su esposa e hijos la casa hasta 1935. Después de la muerte de Eustoquio Gómez, la casa fue arrendada a una señora de nacionalidad alemana para que funcionase allí un hotel, llamado Hotel Alemán<.ref></ref> También fue sede del Instituto de Educación Comercial Eliodoro Pineda, así como de la Escuela Nacional Lara.

Actualmente es la sede de la Corporación de Turismo de Barquisimeto (CORTUBAR) y es patrimonio de la Alcaldía del Municipio Iribarren.

Recientemente existe un importante movimiento en el estado Lara para darle el nombre de Hermann Garmendia, reconocido y apreciado cronista de Barquisimeto entre 1967 y 1990, periodista, crítico de arte e historiador, a este importante centro cultural.

Referencias 

Edificios y estructuras de Barquisimeto
Arquitectura de Venezuela de los años 1920